Jak hartowała się stal (powieść)
 Jak hartowała się stal (film 1942)
 Jak hartowała się stal (film 1973)